John Wilmot ist der Name folgender Personen:

* John Wilmot, 2. Earl of Rochester (1647–1680), englischer Dichter und Höfling
 John Wilmot, 1. Baron Wilmot of Selmeston (1893–1964), britischer Politiker

Siehe auch:
 John Eardley-Wilmot